Населені пункти в Чехії:

 Кладруби (Бенешов)
 Кладруби (Рокицани)
 Кладруби (Тахов)
 Кладруби (Страконіце)
 Кладруби (Тепліце)